William Ford – pastore della Chiesa anglicana (1559-1616)
William Augustus Ford – crickettista britannico (1818-1873)
William Ford – imprenditore irlandese naturalizzato statunitense (1826-1905)
William Ford – cercatore d'oro australiano (1852-1932)
William D. Ford – politico statunitense (1927-2004)
William P. Ford – avvocato statunitense (1936-2008)
William E. Ford – dirigente d'azienda statunitense (1961-vivente)